Morawski est un patronyme porté notamment par :
 Edward Osóbka-Morawski (1909-1997), homme politique polonais.
 Franciszek Morawski (1783-1861), général de division polonais, poète, critique littéraire, et dramaturge.
 Kajetan Morawski (1892-1973), diplomate et écrivain polonais.  
 Maciej Morawski (1929-2021), journaliste polonais en France. 
 Théodore Morawski (1797-1879), homme politique et insurgé polonais.

Patronyme polonais